Henrik Steffens – filosofo e naturalista danese
 Jessica Steffens – pallanuotista statunitense
 Lincoln Steffens – giornalista e attivista statunitense
 Maggie Steffens – pallanuotista statunitense
 Timor Steffens – ballerino e coreografo olandese